Anna (Disney), een personage
Anna (heilige),  volgens overlevering de moeder van Maria, de moeder van Jezus
 Anna (kluizenares), een Zwitserse kluizenares uit de 13e eeuw
Anna (profetes), een Bijbelse figuur, genoemd in Lucas
Anna (voornaam), een meisjesnaam
Anna Porphyrogenitus, dochter van Romanos II van Byzantium en echtgenote van Vladimir van Kiev
Anna van East Anglia, koning van East Anglia (635-654)

Films en muziek:
Anna (Nederlandse film), een Nederlandse film uit 2007
Anna (Nederlandse televisieserie), een Nederlandse televisieserie uit 1978
Anna (Duitse televisieserie), een Duitse televisieserie uit 1987
Anna (film uit 1987), een Amerikaanse film uit 1987
Anna (2013), film
Anna (2019), Franse film 
Anna: Ot shesti do vosemnadtsati, een film van Nikita Michalkov uit 1993
Anna (Liselore Gerritsen), een lied van Liselore Gerritsen
Anna (Go to Him), een lied van Arthur Alexander, gecoverd door The Beatles

Geografie:
Anna (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Anna (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Anna (parochie), een parochie in de Deense gemeente Kopenhagen
Anna (Valencia), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia
Anna (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Anna (Estland), een plaats in Estland
Anna (Letland), een plaats in Letland
Anna (Rusland) (Анна), een plaats in Rusland

Biologie:
Anna (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)

Economie:
Indiase anna, een historische onderverdeling van de roepie